Вильгельм Эрнст Вебер (; , , — , ) — немецкий филолог.

Изучал филологию в Лейпциге, преподавал историю литературы во многих немецких гимназиях; умер директором гимназии в Бремене.

Труды 
Из его трудов следует отметить переводы на немецкий язык:
 фрагменты греческих элегических поэтов (Франкфурт-на-М., 1826);
 «Греческая антология» (Штутгардт, 1838);
 «Сатир Горация» (там же, 1852)
и историко-литературные сочинения:
 «Vorlesungen zur Aesthetik, vornehmlich in Bezug auf Goethe und Schiller» (Ганновер, 1831);
 «Aestetik aus dem Gesichtspunkt gebildeter Freunde des Schönen» (Бремен, 1834—36);
 «Goethes Faust»(1836);
 «Goethes Iphigenia u. Schillers Teil» (1839);
 «Schule und Leben» (1837)
 «Klassische Altertumskunde».

Примечания

Источник 
 

Филологи Германии